Dassanayake ist der Familienname folgender Personen:

 Ananda Dassanayake, sri-lankischer Politiker
 D. M. Dassanayake (1953–2008), sri-lankischer Politiker
 Pubudu Dassanayake (* 1970), sri-lankischer Cricketspieler
 Tudor Karunatilleke Dassanayake († 2006), sri-lankischer Politiker